Такмичење у стрељаштву у дисциплини ваздушни пиштољ 10 метара у мушкој конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру одржано је 6. августа на стрелишту Националне олимпијске стрељане.

Учествовала је укупно 46 стрелаца из 35 земаља, а такмичење се одвијало у два дела. У квалификацијама пуцало се у 6 серија по десет метака, сваки погодак се вредновао од 1 до 10 поена, а пласман у финале остварило је 8 најбољих из квалификација. У финалу се гађало још 20 пута, а сваки погодак вредновао се од 0,1 до 10,9 бодова. Након осам серија стрелац са најлошијим резултатом напушта такмичење, потом следе по две серије након којих најслабији напушта такмичење, и тако до коначног двобоја два најбоља такмичара. 

Златну медаљу освојио је репрезентативац Вијетнама -{Hoàng Xuân Vinh}- са погођених 202,5 кругова, сребро је припало Бразилцу Фелипеу Алмеиди са 202,1 кругом, док је бронзана медаља припала Кинезу Панг Веју са погођених 180,4 кругова.

Због промене система такмичења који се први пут применио на овим Играма постигнути резултати победница у квалификацијама и финалу су уједно били и олимпијски рекорди.

Освајачи медаља

Квалификације 
У квалификацијама је учестовало 46 стрелаца. Пуцало се у 6 серија са по десет метака, а сваки хитац се вредновао оценама од 1 до 10. Пласман у финале остварило је 8 најупсешнијих.

Финале 
У складу са новим правилима у финале се није преносио резултат остварен у полуфиналу. Сви стрелци гађали су осам пута, а након сваке наредне две серије из такмичења је отпао најслабији стрелац.

Види још 
 Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2016.

Референце

Спољашње везе 
 Званични резултати 

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2016.